Примера Дивисьон 1943 () — 13-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
Чемпионат Аргентины 1943 на rsssf.com

1943
Аргентина
1943 год в Аргентине